Сидер Крик има више значења:
 Сидер Крик (Аризона)
 Сидер Крик (Небраска)